Прва „А” Београдска лига у сезони 1979/80. бројала је 14 клубова. Виши степен такмичења је Београдска зона, а нижа Друга Београдска лига.	
	
Захваљујући својим пласманима на крају сезоне 1979/80. следећи клубови су променили ранг:	
 БСК, Батајница се као првопласирани тим Прве „А” Београдске лиге преселио се у Београдску зону.	
 Дунав, Велико Село и Црвена звезда, Мали Мокри Луг као најлошије пласирани тимови Прве „А” Београдске лиге такмичење настављају у Другу Београдску лигу.
 Будућност, Добановци као првак Друге Београдске лиге је нови чланови Прве „А” Београдске лиге за сезону 1980/81. годину.
 ИМТ, Нови Београд и Дорћол као најлошије пласирани тимови Београдске зоне су нови чланови Прве „А” Београдске лиге за сезону 1980/81. годину.

* БСК из Батајнице је 21 коло на првом месту.
* Јединство из Сурчина је 16 кола на другом месту.

Клубови и локација тимова Прве „А” Београдске лиге 
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|1. БАСК Београд

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|2. ПалилулацКрњача 
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|3. Балкан Миријево 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|4. БСК Борча

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|5. Дунав Велико Село

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|6. БСК Батајница	
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|7. Срем Јаково 	

|---
| bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;" |8. ВинчаВинча

	
|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|9.  Телеоптик Земун
	

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|10. Јединство Сурчин
 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|11. Змај Земун

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|12. Црвена звездаМали Мокри Луг
 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|13. Бежанија Београд 
 

|bgcolor= FFFFFF style="text-align:center;"|14. ЖелезничарБеоград 

 
|}

Резултати по колима и број гледалаца

Посећеност утакмица 
{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #F9F9F9; font-size: 85%; text-align: center" class="wikitable"
!align="right"|  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  !!Укупно!!Просек

|- align="right" 
!style="text-align: left"| Коло   1.
|style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;"|300||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |1.000|| style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #ffe4e1;" |2.400||style="background: #ffe4e1;" |(:6) 400

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   2. 
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;"|400||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |150|| style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #ffe4e1;" |1.700||style="background: #ffe4e1;" |(:6) 283

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   3.
|style="background: #C0FFC0;" |120||style="background: #C0FFC0;" |250||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;"|300||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |700|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFE4E1;" |1.870||style="background: #FFE4E1;" |(:7) 267

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   4. 
|style="background: #C0FFC0;" |120||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200|| style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |250||style="background: #FFE4E1;" |2.770||style="background: #FFE4E1;" |(:7) 396

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   5.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #FFFACD;"|?||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;" |1.500|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|300||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFE4E1;" |3.150||style="background: #FFE4E1;" |(:6) 525

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   6.
|style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |250||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100|| style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFE4E1;" |1.750||style="background: #FFE4E1;" |(:7) 250

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   7.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|150||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |400|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFFACD;"|?||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFE4E1;" |850||style="background: #FFE4E1;" |(:5) 170

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   8.
|style="background: #C0FFC0;" |120||style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |250||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |5.000||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |150|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFE4E1;" |6.620||style="background: #FFE4E1;" |(:6) 1.103

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло   9.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|300||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |700|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;"|1.500||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFE4E1;" |3.700||style="background: #FFE4E1;" |(:7529

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 10.
|style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?|| style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFE4E1;" |1.600||style="background: #FFE4E1;" |(:6) 267

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 11.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|500||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;"|100||style="background: #C0FFC0;" |1.200||style="background: #C0FFC0;" |200|| style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFE4E1;" |2.900||style="background: #FFE4E1;" |(:7) 414

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 12.
|style="background: #C0FFC0;" |120||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |600|| style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFE4E1;" |1.420||style="background: #FFE4E1;" |(:6) 234

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 13.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|40||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;"|2.000||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;" |100|| style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |50||style="background: #FFE4E1;" |2.440||style="background: #FFE4E1;" |(:6) 407

|- align="right" bgcolor= #FFE4E1
! style="text-align: right" |Укупно јесен
||1.030||2.950||1.650||1.590||850||4.900||6.600||1.500||1.700||4.300||2.150||900||2.300||750||33.170||  
|- align="right" bgcolor= #FFE4E1
!style="text-align: right"|Просек јесен
||(:7) 147||(:7) 421||(:7) 236||(:6) 265||(:6) 142||(:6) 817||(:7) 943||(:3) 500||(:5) 340||(:5) 860||(:5) 430||(:6) 150||(:6) 383||(:6) 125||||

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 14. 
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #C0FFC0;"|300||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |250|| style="background: #C0FFC0;" |250||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFE4E1;" |3.200||style="background: #FFE4E1;" |(:7) 457

|- align="right" 
!style="text-align: left"| Коло 15.
|style="background: #C0FFC0;" |70||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;"|450||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |800|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFE4E1;" |2.470||style="background: #FFE4E1;" |(:7) 353

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 16. 
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #C0FFC0;" |400||style="background: #C0FFC0;" |250||style="background: #C0FFC0;"|600||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300|| style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFE4E1;" |2.350||style="background: #FFE4E1;" |(:7) 336

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 17.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFFACD;"|?||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |400|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|300||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFE4E1;" |1.100||style="background: #FFE4E1;" |(:5) 220

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 18. 
|style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |150|| style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFE4E1;" |2.600||style="background: #FFE4E1;" |(:6) 433

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 19. 
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;"|?||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #FFFACD;" |?|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #FFFACD;"|?||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFE4E1;" |—||style="background: #FFE4E1;" |(:) —

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 20.
|style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |200|| style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFE4E1;" |1.300||style="background: #FFE4E1;" |(:6) 217

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 21.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|150||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |300|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #C0FFC0;"|250||style="background: #C0FFC0;" |500||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFE4E1;" |1.450||style="background: #FFE4E1;" |(:6) 242

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 22.
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #C0FFC0;" |1.000||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |150|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFE4E1;" |1.550||style="background: #FFE4E1;" |(:5) 310

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 23.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|200||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #C0FFC0;"|1.500||style="background: #C0FFC0;" |600||style="background: #C0FFC0;" |200|| style="background: #C0FFC0;" |700||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFE4E1;" |3.800||style="background: #ffe4e1;" |(:7) 542

|-align="right" 
!style="text-align: left"| Коло 24.
|style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #C0FFC0;" |250||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |1.600|| style="background: #C0FFC0;" |1.200||style="background: #C0FFC0;" |300||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #FFE4E1;" |3.500||style="background: #FFE4E1;" |(:5) 700

|- align="right"
!style="text-align: left"| Коло 25.
|style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;"|100||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;"|1.500||style="background: #C0FFC0;" |1.500||style="background: #C0FFC0;" |150|| style="background: #C0FFC0;" |60||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #FFE4E1;" |3.560||style="background: #FFE4E1;" |(:7) 509

|- align="right"
! style="text-align: left"| Коло 26.
|style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;" |150||style="background: #C0FFC0;" |100||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #C0FFC0;" |4.500|| style="background: #C0FFC0;" |200||style="background: #FFFACD;" |?||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;"|—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—|| style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #F9F9F9;" |—||style="background: #FFE4E1;" |5.300||style="background: #FFE4E1;" |(:6) 883

|- align="right" bgcolor= #FFE4E1
!style="text-align: right" |Укупно пролеће
||470||400||950||900||700||7.600||4.900||1.200||2.900||4.450||3.900||1.400||1.660||750||32.180||  
|- align="right" bgcolor= #FFE4E1
!style="text-align: right"|Просек пролеће
||(:4) 118||(:3) 133||(:6) 158||(:4) 225||(:3) 233||(:5) 1.520||(:6) 817||(:4) 300||(:6) 483||(:6) 742||(:6) 650||(:7) 200||(:7) 237||(:7) 107||||

|- align="right" bgcolor=C0FFC0
!style="text-align: right" |Укупно сезона
!|1.500||3.350||2.600||2.490||1.550||12.500||11.500||2.700||4.600||8.750||6.050||2.300||3.960||1.500||65.350|| 
|- align="right" bgcolor=C0FFC0
!style="text-align: right"|Просек сезоне
!|(:11) 136||(:10) 335||(:13) 200||(:10) 249||(:9) 172||(:11) 1.136||(:13) 885||(:7 386||(:11) 418||(:11) 796||(:11) 550||(:13) 177||(:13) 305||(:13) 115||||

|-  
!align="right"|  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  !!Укупно!!Просек
|}
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #efefef;" 
|| ||  
|}

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #F9F9F9; font-size: 85%; text-align: center" class="wikitable" align=left
|-  bgcolor= dcdbd 
| colspan="3" | Највећи број гледалаца 
|-
| Коло 8. || colspan="2" style="text-align:right;" |6.620
|-  bgcolor= dcdbd 
| colspan="3" | Најмањи број гледалаца 
|-
| Коло 7. ||colspan="2" style="text-align:right;" |850
|-  bgcolor= dcdbd 
| colspan="3" | Највећи број гледалаца на утакмици: 5.000  
|-
| Коло 8. ||style="text-align:left;"|Срем — Змај ||(3:0)
|-  bgcolor=dcdbd
| colspan="3" | Најмањи број гледалаца на утакмици: 40     
|- 
| Коло 13. ||style="text-align:left;"|БСК, Борча — Винча ||(5:0) 
|-  bgcolor= dcdbd 
| colspan="3" | Највећи број гледалаца 
|-
|style="text-align:left;" | БСК, Батајница|| colspan="2" style="text-align:right;" |12.500
|-  bgcolor= dcdbd 
| colspan="3" | Најмањи број гледалаца 
|-
|style="text-align:left;" | БАСК || colspan="2" style="text-align:right;" |1.500
|-
|style="text-align:left;" | Железничар || colspan="2" style="text-align:right;" |1.500 
|}

Резултати и статистика 
Домаћини су наведени у левој колони.

{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"	
!align="left"| !! style="text-align: left" | Екипа !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
|- 	
!1|| style="text-align: left" | БАСК 	
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:1 ||style="background: #FFFACD;"|1:1 ||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #C0FFC0;"|2:0 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #C0FFC0;"|4:3 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #FFE4E1;"|0:1 ||style="background: #C0FFC0;"|4:1 ||style="background: #C0FFC0;"|3:2 ||style="background: #C0FFC0;"|4:3  	
|- !  style="background: #f9f9f9;"	
	
!2|| style="text-align: left" | Палилулац 	
| style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |6:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 || style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #C0FFC0;" |5:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 || style="background: #FFFACD;" |1:1  ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  	
|-	
	
!3|| style="text-align: left" | Балкан 	
|style="background: #C0FFC0;" |4:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #FFE4E1;" |1:4 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #FFFACD;" |2:2  ||style="background: #FFE4E1;" |3:4 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!4|| style="text-align: left" | БСК, Борча	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |5:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFFACD;" |3:3 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1	
|-	
	
!5|| style="text-align: left" | Дунав, Велико Село 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2  ||style="background: #FFE4E1;" |1:6 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2  ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!6|| style="text-align: left" | БСК, Батајница 	
|style="background: #FFE4E1;" |2:4 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |5:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |6:2 ||style="background: #C0FFC0;" |5:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |6:1 	
|-	
	
!7|| style="text-align: left" | Срем, Јаково	
|style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |3:3 ||style="background: #C0FFC0;"|3:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |3:4  ||style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!8|| style="text-align: left" | Винча 	
|style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 	
|-	
	
!9|| style="text-align: left" | Телеоптик	
|style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 	
|-! style="background:#F0F0F0;" 	
	
!10|| style="text-align: left" | Јединство, Сурчин 	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |6:1 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1  	
|-! 	
	
!11|| style="text-align: left" | Змај, Земун 	
|style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |6:1 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0 ||style="background: #C0FFC0;" |6:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:4 ||style="background: #C0FFC0;" |4:1 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |5:1 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |2:4  	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!12|| style="text-align: left" | Црвена звезда(ММЛ)	
| style="background: #FFE4E1;" |1:3 || style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #FFFACD;" |2:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |5:4 ||style="background: #FFE4E1;" |2:3 || style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #FFE4E1;" |1:3  ||style="background: #C0FFC0;" |4:2 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!13|| style="text-align: left" | Бежанија 	
| style="background: #C0FFC0;" |2:1 || style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:2  ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFFACD;" |3:3 ||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 || style="background: #FFFACD;" |3:3 ||style="background: #FFE4E1;" |0:4 ||style="background: #C0FFC0;"|3:1 ||style="background: #C0FFC0;"|4:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #FFE4E1;"|1:3 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!14|| style="text-align: left" | Железничар 	
| style="background: #FFE4E1;" |0:1 || style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:3 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #FFE4E1;" |1:4 ||style="background: #FFFACD;" |1:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #C0FFC0;" |3:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2 ||style="background: #FFE4E1;" |1:3  ||style="background: #C0FFC0;" |6:2 ||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX 	
|}	
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 	
|| ||  ||  	
|}

Позиције на табели по колима 

{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #f9f9f9;" 	
|| ||  || || ||    	
|}

Табела 
Нови чланови Прве „А” Београдске лиге за сезону 1980/81. годину.
{|  class="wikitable"  style="text-align:center"
|colspan="4"| Испали из Београдске зоне
|--- bgcolor=#FFE4E1
|  || align=left | ИМТ, Нови Београд
|  || align=left | Дорћол, Београд  
|}

|width"50"| 
|valign="top"|

|width"50"| 
|valign="top"|	

|}

Нови члан Прве „А” Београдске лиге за сезону 1980/81. годину.
{|  class="wikitable"  style="text-align:center"
|colspan="2"| Првак Прве Београдске лиге
|---  bgcolor=#C0FFC0
|  || align=left | Будућност, Добановци 
|}

Референце

Спољашње везе 	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	

Врати се на врх

Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у Београду
Сезона 1979/80. у југословенском фудбалу